Scacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Arcangelo Scacchi (1810–1893) italienischer Geologe
 Fortunato Scacchi (1560er Jahre–1630er Jahre), italienischer Augustinermönch und Theologe
 Greta Scacchi (* 1960), italienische Filmschauspielerin
 Marco Scacchi (um 1605–1662), italienischer Kapellmeister und Komponist

Scacchi ist der Name folgender Unternehmen:
 Scacchi & C., Fabbrica Automobili, ehemaliger italienischer Automobilhersteller